«With You» () — песня, исполненная британской рок-группой The Subways и выпущенная в качестве ведущего сингла из их дебютного студийного альбома Young for Eternity (2006). Клип на композицию был снят 7 июля 2005 года при помощи фанатов и выложен в сеть 24 апреля 2007 года на официальном канале The Subways. Издание сингла на грампастинках состоялось 12 сентября 2005 года. 

Музыкальные критики приняли сингл преимущественно положительно. Журналист Ноэль Мюррей отмечает влияние Pixies и  Nirvana на композицию и запоминающуюся мелодию, которая удерживает к прослушиванию. Работу подростковых британских рокеров Леони Купер сопоставляет по эмоциональности с «Plug In Baby» Muse.

Список композиций

Чарт

Примечания 

Синглы The Subways